Днепровская (оборонительная) линия — цепь крепостей второй половины XVIII века в Приазовье. Расположена на территории нынешней Запорожской области Украины.

Проект 1750 года 

В 1750 году, во времена царствования Елизаветы I уже рассматривался вопрос о строительстве новой оборонительной линии южнее и взамен существующей Украинской.

Тогда планировалось построить линию от Днепра (в месте впадения реки Самары) до Северского Донца (в месте впадения реки Лугани).

Новая линия должна была включать с себя 14 крепостей и 2 ретраншемента:
 1. Ретраншемент при урочище Сторожевой могилы,
 2. Крепость при реке Татарке,
 3. Крепость при реке Волчьей,
 4. Крепость при реке Самаре близ урочища Заплавки устья верхней Терновки,
 5. Крепость при устье речки Сухой Чаплынки,
 6. Крепость при реке Самаре между устья речек Быка и Бычка
 7. Крепость при реке Самаре против устья речки Нижней Опалихи и Процикова зимовника,
 8. Крепость при реке Водяной, В. Крепость при устье речки Курылчиной, С. Окончание линии до города Изюма,
 9. Крепость в вершинах Казённого Торца,
 10. Крепость в вершинах Кривого Торца,
 11. Крепость в вершинах реки Крынки,
 12. Крепость в вершинах реки Белой,
 13. Крепость в середине реки Белой,
 14. Крепость при устье речки Олхованки,
 15. Ретраншемент при устье речки Лугани и окончание линии.

Как упрощенный вариант, рассматривался и проект строительства линии до впадения в Северский Донец реки Казённый Торец. с крепостями

 9. Крепость на Казённом Торце при устье речки Грузской,
 10. Крепость при Казённом Торце против устья реки Маячки,
 11. Ретраншемент при устье Казённого Торца, против Рай-городка и окончание проекта.

Однако, из-за недостатка финансирования от осуществления этого проекта отказались.

Основание и предназначение 
Днепровская линия создавалась для защиты южных рубежей Российской империи от набегов крымских татар. Линия была построена вместо Украинской линии, утратившей своё значение в связи с присоединением в конце XVIII века земель т. н. Дикого поля к Российской империи.

В 1769 году было поручено генерал-поручику Деденеву составить проект пограничной линии которая прикрыла бы Украину от Азовского моря до Днепра.

10 мая 1770 года, в разгар русско-турецкой кампании, последовали утверждённые императрицей Екатериной II пункты Военной коллегии «Об устройстве линии по рекам Берде и Московке», в соответствии с которыми планировалась укреплённая оборонительная линия в составе семи отстоящих друг от друга примерно на 30 верст крепостей.

Начиналась Днепровская линия от места впадения реки Сухой Московки в Днепр, проходила по линиям рек Конка (Конские Воды) и Берда, и заканчивалась на побережье Азовского моря у устья реки Берда, совпадая с границей, определённой Белградским миром в 1742 году. Всю линию планировалось построить за 5 лет.

Крепости Днепровской линии 

Ниже перечислены в порядке следования от Днепра к Азовскому морю:

 Александровская крепость — при устье реки Сухая Московка, впадающей в Днепр (находилась на территории современного г. Запорожье)
 Никитинская крепость — на правом берегу реки Конка, в 20-ти верстах от выхода в долину Днепра. Ныне находится на территории современного пгт Камышеваха Ореховского района Запорожской области. На месте Никитинской крепости сохранились валы, возвышающиеся от полутора до трёх метров и рвы полуметровой глубины.
 Григорьевская крепость — вблизи двух речек, впадающих в Конку — Вербовой и Жеребца.
 Кирилловская крепость — на правом берегу притока реки Конки — речки Малой Токмачки. Нныне на территории с. Семёновки Пологовского района
 Алексеевская крепость — в истоке реки Берда, впадающей в Азовское море
 Захарьевская крепость — на левом берегу реки Берда, против «разоренного, неизвестного ретранжамента, с давних пор бывшего» (ныне находится на территории современного села Калайтановка)
 Петровская крепость — над Азовским морем при устье реки Берда (ныне находится на территории современного села Новопетровка)
Кроме того, согласно плану предусматривалось создать ещё и водное препятствие на пути врага, подняв уровень воды в реках с помощью дамб.

Согласно проекту, три крепости планировались батальонными, остальные — двуротными

Происхождение названий крепостей 
Нет однозначной точки зрения, в честь кого были названы крепости. Для Александровской крепости называются имена князя Александра Вяземского, генерал-фельдмаршала Александра Голицына; существует мнение, что крепость названа Екатериной II в честь святого, чьё имя было указано в церковном календаре за первую половину 1770 года.

Аполлон Скальковский полагал, что названия крепостям даны по именам важнейших сановников того времени: Никитинская крепость — в честь князя Никиты Трубецкого или графа Никиты Панина, Кирилловская — в честь гетмана Кирилла Разумовского, Яков Новицкий дополняет этот ряд возможностью наименования Петровской крепости в честь генерал-фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева, Алексеевской — в честь графа Алексея Григоръевича Орлова-Чесменского и Григорьевской — в честь Григория Александровича Потемкина.

В 2013 году А. В. Макидоновым была выдвинута версия, что Александровская крепость была названа коллективным именем трёх членов Совета при Высочайшем Дворе: вице-канцлера Коллегии иностранных дел, действительного камергера, действительного тайного советника, князя Александра Михайловича Голицына; сенатора, генерал-прокурора, князя Александра Алексеевича Вяземского и действительного камергера, генерал-фельдмаршала, князя Александра Михайловича Голицына. Согласно этой же версии и остальным крепостям Днепровской линии имена были даны в честь членов Совета при высочайшем дворе, заседавших в 1769—1770 гг., и имевших непосредственное отношение к выработке решений по созданию Линии.

Строители крепостей 
Производство работ по строительству Днепровской линии было поручено члену военной коллегии, генерал-поручику Михаилу Деденеву. Я. Новицкий указывает, что работы производились под наблюдением Евдокима Щербинина, однако исследователь А. Макидонов считает это ошибкой. В 1771 г. (в 1772 г. согласно Я. Новицкому) Деденева сменил в должности генерал-майор Василий Чертков.

Екатерина ІІ в своём повелении от 2 сентября 1770 г. Слободскому (Харьковскому) губернатору Е. А. Щербинину писала: «… Мысли Мои однако же непрестанно стремятся к благоденствию и утверждению спокойного жития от Бога врученного Мне народа, а потому за нужное Я почла, дабы как Малороссийская так и Слободская губернии навсегда от Европы варваров обеспечена была, учредить линию крепостей от Берды до Днепра».

Александровская крепость была заложена в августе 1770 года у реки Мокрая Московка, но затем была перенесена ближе к Днепру и к левому берегу Сухой Московки.

Петровская крепость была построена известным военным инженером, полковником (вскоре получившим чин генерал-майора) Александром Ивановичем Ригельманом.

Для строительства линии было привлечено 5 тысяч работников из окрестных губерний.

Генерал Берг прикрывал постройку линии от крымских татар.

Петровская крепость 
Осенью 1782 года в крепость Петровскую в устье Берды, переплыв Азовское море, прибыл из Крыма (Керчи — прим.), после вспыхнувшего там антиханского мятежа, для переговоров с князем Потёмкиным Григорием Александровичем последний крымский хан Шагин-Гирей. 21 сентября 1782 года «… Князь Григорий Александрович имел до двух часов секретную конференцию с Его Светлостью Ханом; разставшись же, он того числа возвратиться изволил, а на другой день Хан, с ними я и весь обоз по препровождениям двух пехотных полков и части донских казаков, совершенно выступя в поход, достигли расстоянием 35 верст от здешней крепости», — донес 24 сентября 1782 года российский резидент при хане Шагин-Гирее Веселицкий П. П. императрице Екатерине II. Командовал двумя пехотными полками, «у крепости Петровской находящимися», препровождавшими последнего крымского хана Шагин-Гирея в его последнем походе на Крым, племянник светлейшего князя Потёмкина Г. А. — генерал-майор Александр Николаевич Самойлов.

Судьба линии после 1783 
После присоединения Крымского ханства к Российской империи в 1783 году Днепровская линия утратила своё значение. В 1800 г. крепости — Александровская и Петровская уже не были включены в список действующих крепостей Российской империи.

Примечания

Литература

См. также 
 Украинская линия
 Российские укреплённые линии

 

Оборонительные линии России
История Российской империи
История Украины с XIV века по 1795 год
Крепости Украины
Запорожская область